La formula molecolare C3H5NO può indicare:
 Acrilammide
 2-azetidinone
 Isossazolina
 Lattonitrile
 Ossazolina

Formule molecolari